En psychologie sociale, la faute de la victime ou blâmer la victime concerne une ou plusieurs victimes d'un crime, d'un accident ou d'autres types d'incidents entièrement ou partiellement tenues pour responsables de ce qu'elles ont subi. Cette qualification est également appelée double victimisation. On retrouve entre autres le concept en santé et dans certains milieux militants. Le déni de la victime (le report de la faute sur la victime) est l'une des méthodes de la neutralisation de la culpabilité identifiée par la psychologie comportementale et la sociopsychologie de la délinquance.

Historique et définition 
 utilise la locution  pour la première fois dans son ouvrage éponyme datant de 1971. Ryan décrit le fait de blâmer une victime comme une idéologie utilisée pour justifier le racisme et les injustices subies par les afro-américains aux États-Unis.

Robert Crawford considère que cette idéologie du blâme des victimes a émergé aux États-Unis à la suite de l'augmentation des coûts des soins de santé. Plus généralement, la banque de données en santé publique définit la faute de la victime comme l'ensemble des .

Conséquences 
Les conséquences de la faute de la victime sont triples. D'abord, la faute cristallise les injustices et les inégalités sociales. Ensuite, elle individualise les problèmes sociaux. Enfin, elle érode les liens de solidarité entre victimes.

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .

Article connexe 
 Croyance en un monde juste
 Erreur fondamentale d'attribution
 Harcèlement

Notes et références 

Psychologie sociale
Concept de psychologie
Manipulation
Sociologie du droit
Victime
Violence psychologique